Katzwinkel est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Katzwinkel, municipalité de l'arrondissement de Vulkaneifel en Rhénanie-Palatinat
Katzwinkel (Sieg), municipalité de l'arrondissement d'Altenkirchen (Westerwald) en Rhénanie-Palatinat